Штур () — коммуна в Германии, ганзейский город, расположен в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Дипхольц. Население составляет 33 344 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 81,65 км².

Население

Примечания 

Города Нижней Саксонии